Brenz ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Brenz (Fluss), linker Zufluss der Donau aus der Ostalb bei Lauingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Kleine Brenz, rechter Teilungsarm der Brenz vor und in Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern 

Orte:
 Brenz (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Brenz an der Brenz, Ortsteil der Gemeinde Sontheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

Brenz ist ein Familienname:
 Johannes Brenz (1499–1570), Theologe und Reformator 
 Johannes Brenz (der Jüngere) (1539–1596), Württemberger evangelisch-lutherischer Theologe

Sonstiges:
 Brenz, alter Ausdruck für eine trockene Destillation, d. h. die Gewinnung eines Stoffes durch trockenes Erhitzen einer Ausgangsverbindung

Siehe auch:
 Brenz-Medaille, Johannes-Brenz-Medaille, Auszeichnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 Brens